Дэ́ни Филт (, настоящее имя — Дэниел Ллойд Дэйви, ; 25 июля 1973) — фронтмен, композитор, вокалист и основатель английской симфоник-блэк-метал группы Cradle of Filth.

Биография 

Дэниел Ллойд Деви (в будущем Дэни Филт) родился 25 июля 1973 года в Хертворде, Англия. Его отец Лоуренс Джон Дэйви, мать Сюзан Джанет Мур. Дэни — старший ребенок в семье. У Дэни есть две сестры, Аманда и Рэйчел, и брат, Филипп.

31 октября 2005 года Дэни женился на своей подруге Тони. У них есть дочь Луна Скарлетт (род. 8 февраля 1999 года).

«Колыбель страха» 
В 2001 он появился в малобюджетном фильме ужасов «Cradle of Fear» как Человек — нарушенный психопат, который мстит тем, кто посадил его отца в психбольницу. Фильм является продолжением сотрудничества режиссёра Чендона и группы Cradle of Filth.
Колыбель Страха разворачивает четыре истории, связанные нитью с заключенным в тюрьму детским убийцей.

Ссылки 
 Выдержки из Энциклопедии Хард-Рока, 2002  на официальном сайте группы.

Музыканты хеви-метала
Cradle of Filth
Рок-вокалисты Великобритании
Хеви-метал-вокалисты Великобритании
Певцы и певицы, известные под псевдонимами